Leslie est un patronyme gaélique qui signifie « jardin de houx » ou « château gris ». Ce nom est ensuite devenu un prénom épicène (prénom féminin au  qui se masculinise à la fin du ).

Étant considéré comme un diminutif du prénom Élisabeth, il est fêté le 17 novembre.

Patronyme 

 Aleen Leslie (1908-2010), écrivain, scénariste et dramaturge américaine ;
 
 Andrew Leslie (né en 1957), chef d'état-major de l'armée de terre des Forces canadiennes ;
 Bethel Leslie (1929-1999), actrice et scénariste américaine ;
 Calvin « C.J. » Leslie (né en 1991), joueur américain de basket-ball ;
 
 
 Donald Leslie (1911-2004), inventeur américain (cabine Leslie) ;
 Donna Leslie (née en 1981), nageuse sud-africaine ;
 Edward Leslie (né en 1957), catcheur américain ;
 Ewen Leslie (né en 1980), acteur australien ;
 Fred W. Leslie (né en 1951), astronaute américain ;
 Gladys Leslie (1895-1976), actrice américaine du cinéma muet ;
 Henry David Leslie (1822-1896), compositeur et chef d'orchestre britannique ;
 Jack Leslie (1901-1988), footballeur anglais ;
 Jeff Leslie (né en 1952), coureur cycliste australien ;
 Joan Leslie (1925-2015), actrice américaine ;
 
 Lila Leslie (1890-1940), actrice britannique du cinéma muet ;
 Lisa Leslie (née en 1972), joueuse de basket-ball américaine ;
 Martin Leslie (né en 1971), joueur de rugby à XV écossais ;
 Megan Leslie (née en 1973), femme politique canadienne ;
  (1947-), joueur australien de cricket ;
 Puppa Leslie (1969-1999), chanteur, toaster, de reggae et de raggamuffin français ;
  (1970-), ingénieur britannique ;
 Rose Leslie (née en 1987), actrice britannique ;
 Ryan Leslie (né en 1978), chanteur et producteur américain ;
 Stuart Leslie, diplomate bélizien ;
 Travis Leslie (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 .

Pseudonyme 

 Charlotte Leslie (1945-), de son vrai nom Rosetta Aiello, alias Rosa Borg ou Catherine Alfa, chanteuse française.
 Leslie, de son nom complet Leslie Bourgoin (1985-), chanteuse française de R&B

Prénom 
Leslie () est un prénom.

Variantes 
 Anglo-américain : Lee, Les, Lessie, Leslea, Leslee, Lesley, Lesly, Leslly
 Gaélique : Lesleigh, Lesley

Localités 

 en 
 , dans le Mpumalanga
 en  :
 , barrage près de Warwick dans le Queensland
 au  :
 , rue de Toronto
 Leslie, station de métro de Toronto
 , cap artificiel de Toronto à proximité de la rue sus-mentionnée
 en  :
 Leslie
 au  :
 Leslie, Lagos
 Leslie, Delta State
 au Lagos :
 Leslie, Glaslough County Monaghan
 aux  :
 Leslie dans l'Arkansas
 Leslie dans la Géorgie
 Leslie dans le Michigan
 Leslie, un village du comté de Franklin, dans le Missouri.
  dans le Wisconsin
  civil township dans le Michigan
  civil township dans le Minnesota

Autres 
 Cabine Leslie, un dispositif utilisé comme effet sonore sur les orgues électroniques et électromécaniques ;  
 Leslie, station de la ligne Sheppard du métro de Toronto, au Canada ;  
 Hawthorn Leslie and Company, une entreprise de construction navale britannique située à Newcastle upon Tyne.
 Leslie, une rivière de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;  
 To Leslie, un film américain de 2022 réalisé par .

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme écossais